Le nom Pitkin peut désigner :
 le comté de Pitkin
 Pitkin (Colorado)
 Pitkin (Louisiane)

Homonymie de toponyme